Osoby o tym nazwisku:
 Anders Dreyer – duński piłkarz
 Carl Theodor Dreyer – duński reżyser filmowy
 John Dreyer – irlandzki astronom
 Malu Dreyer – niemiecka polityk, prawniczka i samorządowiec